Maria von Hanau bezeichnet folgende Personen:

 Maria von Hanau-Lichtenberg (~1488–1526), Tochter von Graf Philipp II. von Hanau-Lichtenberg und Anna von Isenburg
 Maria von Hanau-Münzenberg (1562–1605), Tochter von Graf Philipp III. von Hanau-Münzenberg und Helena von Pfalz-Simmern
 Maria von Hanau und zu Hořowitz (1839–1917), Tochter von Kurfürst Friedrich Wilhelm I. von Hessen-Kassel
 Marie Juliane von Hanau (1617–1643), Tochter von Graf Albrecht von Hanau-Münzenberg-Schwarzenfels und Ehrengard von Isenburg

Siehe auch:
 Maria Hanau-Strachwitz (1922–2005), österreichische Schriftstellerin